Rande (Diepenveen), buurtschap in de gemeente Deventer
 Rande (Portugal), freguesia in portugal
 Stopplaats Rande, een voormalige halte op Spoorlijn Arnhem - Leeuwarden (Staatslijn A)